Radostitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien

 Radostice, Gemeinde im Okres Brno-venkov, 
 Radhostice, Gemeinde im Okres Prachatice